Die Toyota Thailand Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Hua Hin. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 28. Januar bis 3. Februar 2019 zum ersten Mal statt. Es war das Nachfolgeturnier der WTA Taipeh.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Toyota Thailand Open 2019 fand vom 26. bis 27. Januar 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Hua Hin